Савранский — фамилия. Известные носители:

 Савранский, Исаак Львович (1937—1993) — советский философ, поэт, эссеист.
 Савранский, Леонид Филиппович (1876—1966) — советский артист оперы, певец и педагог.

 Савранская, Любовь Николаевна (урождённая Мартьянова; 1881—1960) — советская артистка оперы (меццо-сопрано).

См. также 
 Лук савранский